Multinacional hace referencia a varios artículos y acepciones:

Empresa
Multinacional, aquella empresa que no sólo se rige en su país de origen, sino también en otros países

Gobierno
Estado multinacional, estado-nación compuesto por diversas culturas, en ocasiones rivales, que pelean por su control
Plurinacionalismo o plurinacionalidad: coexistencia de dos o más grupos nacionales dentro de un mismo gobierno, estado o constitución.

Ejército
Fuerza multinacional militar o Alianza militar